Nisipeanu:
 Constantin Nisipeanu (1907, Craiova - 1999)
 Liviu-Dieter Nisipeanu (* 1976, Brașov)